Sundören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sundören, Åland, 
 Sundören, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar